Blackett ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Blackett (* 1976), barbadische Hürdenläuferin
 Frederick Blackett (1900–1979), britischer Hürdenläufer
 Patrick Blackett, Baron Blackett (1897–1974), englischer Physiker und Nobelpreisträger 
 Tyler Blackett (* 1994), englischer Fußballspieler